Григорий Петрович Ломако (30 января 1881, станица Новоминская, Кубанская область — 22 февраля 1959, Париж) — протопресвитер Православной Церкви, благочинный приходов юга Франции, член Епархиального совета Русского Экзархата Константинопольской Патриархии, декан Свято-Тихоновской духовной семинарии в США.

Биография 
Родился в семье народного учителя.

Окончил Минскую духовную семинарию (1901) и Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богословия (1905).

Преподаватель греческого языка, географии и истории в Екатеринодарском духовном училище (1905).

Законоучитель, член и делопроизводитель правления Александровского реального училища (1907).

Законоучитель и классный наставник в екатеринодарской 2-й мужской гимназии (1908).

Иерей (1909) и настоятель кафедрального собора в Екатеринодаре, награждён набедренником (1911), скуфьёй (1914) и камилавкой (1917). Член хозяйственного комитета при педсовете гимназии (1915).

Жена — Екатерина Сергеевна, дети: Георгий и Кира.

В 1917 году делегат епархиального и Всероссийского съездов духовенства и мирян; член Поместного Собора Православной Российской Церкви по избранию как клирик от Ставропольской епархии, участвовал в 1-й сессии, член II, XIII, XV, XVIII отделов. Председатель Совета Союза духовенства Кубанской обл., товарищ председателя епархиального съезда духовенства и мирян, член церковно-епархиального Совета Кубанской епископии.

С 1918 года председатель Кубанского епархиального совета, настоятель Свято-Екатерининского собора в Екатеринодаре, протоиерей.

В 1919 году член I отдела Юго-Восточного Русского Церковного Собора, с сентября редактор журнала «Кубанский церковный вестник», член Комиссии по организации самостоятельной Кубанской епархии при Ведомстве внутренних дел Кубанского краевого правительства, с октября член ВВЦУ на Юго-Востоке России.

С 1920 года законоучитель в Алексеевском военном училище, в марте эвакуировался в Константинополь.

В 1921 году начальник Пастырских курсов в Константинополе, член Русского Всезаграничного Церковного Собора.

В 1922 году настоятель собора святого Александра Невского в Париже.

В 1923 г.оду служил в Бейруте при войсках французской армии на Ближнем Востоке, настоятель храма свт. Николая Чудотворца в городе Харбие Турецкой Республики, законоучитель в школах для русских детей в Буюкдере и на остров Протии.

В 1924 году награждён золотым наперсным крестом, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Будапеште.

В 1927 году секретарь Епархиального собрания в Париже.

В 1928 г. переехал во Францию, настоятель Скорбященского храма при Братстве святой Анастасии в Ментоне департамента Приморские Альпы, благочинный приходов юга Франции, участник V съезда Русского студенческого христианского движения, секретарь епархиальных собраний в Париже.

С 1931 года помощник настоятеля собора святителя Николая Чудотворца в Ницце, выступал в Кружке молодёжи по изучению русской культуры, благочинный храмов Ниццы.

В 1935 году помощник секретаря Совещания русских иерархов в Сремских Карловцах.

С 1945 года протопресвитер.

С 1946 года член Епархиального совета Русского Экзархата Константинопольской Патриархии.

С 1948 года настоятель храма Иоанна Предтечи в городе Беркли штата Калифорния (США), декан Свято-Тихоновской духовной семинарии, член Северо-Американского духовного управления.

С 1951 года настоятель собора святого Александра Невского в Париже, почётный член Комитета по сооружению иконы-памятника Русскому воздушному флоту, председатель Общества памяти отца Иоанна Кронштадтского.

Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.

Сочинения 

 Особое мнение; Письма с Собора // Ставропольские епархиальные ведомости. 1917. № 31/32. С. 1042; № 35/36, 38/39.
 Дело настоящего дня // Кубанский церковный вестник. 1919. № 22/23.
 Нет будущего без веры // Кубанское казачество. Париж. 1931. № 1.
 Голос пастыря // Церковный вестник Западно-Европейской епархии. 1931. № 12. С. 13–16.
 Еще о русском Студенческом христианском движении // Церковный вестник Западно-Европейской епархии. 1932. № 11.
 К вопросу о нашем церковном разделении // Церковный вестник Западно-Европейской епархии. 1934. № 3–7.
 Разбор послания архиепископа Серафима // Церковный вестник Западно-Европейской епархии. 1935. № 6/7.
 Единство Церкви и церковные разделения русского зарубежья // Церковный вестник Западно-Европейской епархии. 1937. № 9–12.
 Памяти протопресвитера И. Ктитарева // Церковный вестник Западно-Европейской епархии. 1954. № 2 (27).
 Церковно-каноническое положение русского рассеяния. Н.-Й., 1950; Господи, благослови (из воспоминаний) // Родная Кубань. 2000. № 1.

Источники 

 РГИА. Ф. 796. Оп. 437. Д. 2477; Ф. 802. Оп. 10. 1910. Д. 818; ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 1; Ф. Р-3696. Оп. 1. Д. 2. Л. 119; ГА Ставропольского кр. Ф. 77. Оп. 1. Д. 1404; Ф. 237. Оп. 1. Д. 3126.
 Ставропольские епархиальныеведомости. 1917. № 19/20, 31/32. С. 1003, 1012.
 Возрождение. 1927. № 762. С. 1; 1928. 7 августа. С. 3.
 Вестник РСХД. 1933. № 1. С. 23–25.
 Grezine I. Inventaire nominatif des sepultures russes du cimetiere de Ste-Genevieve-des-Bois. Paris, 1995. Р. 227.
 Церковные ведомости. 1924. № 13/14. С. 2.
 Русские писатели эмиграции. Бостон, 1973.
 Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни. М., 1994. С. 388.
 Российское зарубежье во Франции. 1919–2000. Т. 2. М., 2009.
 Кияшко Н. Кубанское духовенство после Февральской революции 1917 г. // «Гром победы, раздавайся!»: материалы XI Международных дворянских чтений. Краснодар, 2015. С. 202–212.
 Юго-Восточный Русский Церковный Собор 1919 года. М., 2018 (им. указ.).
 Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов. Т. 27. Члены и делопроизводители Собора: биобиблиографический словарь / отв. ред. С. В. Чертков. — М.: Изд-во Новоспасского монастыря, 2020. — 664 с. — ISBN 978-5-87389-097-2.

Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Протопресвитеры
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии
Персоналии по алфавиту